Білочка — це шоколадні цукерки, головним атрибутом яких є подрібнений фундук у начинці, а також стилізоване зображення білочки з горішком в лапках (може бути виконане в декількох колірних варіаціях).

Перша «Білочка» з'явилася на початку 1940-х років і виготовлялася Кондитерською фабрикою ім. Крупської, яка входила до складу Ленінградського виробничого об'єднання кондитерської промисловості. За радянських часів фабрика виготовляла такий обсяг цих популярних цукерок, що він досягав тисячі тонн на рік.

Пізніше, в 1998 році, було зареєстровано товарний знак «Білочка». Сьогодні права на серію товарних знаків «Білочка» належать компанії « Брендс Росія», до складу якої входить і Кондитерська фабрика імені Н. К. Крупської. Нині ВАТ «Оркла Брендс Росія» активно використовує товарний знак «Білочка», випускаючи шоколадні цукерки з горіховою начинкою з оригінальним дизайном етикетки, як в коробках, так і вагові.

Примітки 

Цукерки